Фо́лкер () — шведская фамилия. Известные носители:
 Фолкер, Джессика (род. 1975) — шведская поп-певица и модель.
 Фолкер, Карл (1889—1911) — шведский гимнаст.

См. также